Сан Лорензо Тлалмимилолпан има више значења:

 Сан Лорензо Тлалмимилолпан (Теотивакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Лорензо Тлалмимилолпан (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику